Hohenbrand ist der Ortsname von

 Hohenbrand (Apfeldorf), Ortsteil der Gemeinde Apfeldorf, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Hohenbrand (Nagel), Ortsteil der Gemeinde Nagel, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Hohenbrand (Peiting), Ortsteil des Marktes Peiting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Hohenbrand (Gemeinde Kilb), Ortschaft der Gemeinde Kilb, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Hohenbrand, alternativer Name für den Pass Luft in Niederösterreich